Denver je název několika sídel ve Spojených státech amerických:

 Denver – město v Coloradu
 Denver (Illinois) – vesnice v Illinois
 Denver (Indiana) – město v Indianě
 Denver (Iowa) – město v Iowě
 Denver (Missouri) – vesnice v Missouri
 Denver (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Denver (Pensylvánie) – obec v Pensylvánii
 Denver (Severní Karolína) – obec v Severní Karolíně
 Denver (Západní Virginie) – vesnice v Západní Virginii

jména osob
 Bob Denver (1935–2005) – americký komik
 John Denver (1943–1997) – americký zpěvák
 Denver Pyle (1920–1997) – americký herec

Externí odkazy